Ormánd, valamikori település Baranyában, ma Hosszúhetény része.
Ormánd, Somogy és Zala megyék valamikori határfolyója, amely lecsapolásukig nagy mocsarakat táplált.
Ormánd - dűlőnév Mágocs község határában
Ormánd - egykori település, ma Ormánypuszta terület Majs mellett
Ormánd - kastély Zalakomár közelében